Stati Uniti d'America
 Lapeer – capoluogo della Contea di Lapeer, Michigan
 Lapeer – township della Contea di Lapeer, Michigan
 Lapeer – città della Contea di Cortland, New York